En LUG (Linux User Group) er en forening, hvis medlemmer interesserer sig for brugen af Linux, samt udbredelsen heraf.

Linux-brugergruppe

LUG'er i Danmark 
 ALSLUG – Alssunds Linux User Group
 BLUG – Bornholms Linux User Group
 NJLUG – Nordjyllands Linux User Group
 SSLUG – Skåne Sjælland Linux User Group
 ØJLUG – Østjyllands Linux User Group

Eksterne henvisninger 
 Bornholms Linux User Group 
 Skåne Sjælland Linux User Group
 Nordjyllands Linux User Group
 Alssunds Linux User Group

Linux